Юг Фабрис Занго (; ) — африканский легкоатлет, представляющий Буркина-Фасо, который специализируется в тройном прыжке, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, чемпион Африканских игр 2019 года, чемпион Африки 2018 года, призёр двух летних Универсиад. Участник летних Олимпийских игр 2016 года. Единственный призёр Олимпийских игр в истории Буркина-Фасо.

Карьера 
Дебют на международных соревнованиях по легкой атлетике состоялся на летней Универсиаде 2013 года, где он выступал в тройном прыжке. В финале Занго занял шестое место с прыжком на 15,96 метра. 

Следующим крупным соревнованием Занго была летняя Универсиада 2015 года, где он соревновался как в прыжках в длину, так и в тройном прыжке. В прыжке в длину лучший прыжок Занго был 6,73 метра. В тройном прыжке Занго квалифицировался в финал после прыжка на 16,59 метров в квалификационном раунде. В финале Занго прыгнул на 16,76 метра, что принесло ему серебряную медаль. 

На чемпионате Африки 2016 года он с прыжком на 16,81 м стал вторым. Через несколько месяцев принял участие в Олимпийских играх в Бразилии. С прыжком на 15,99 м не квалифицировался в финал. 

На летней Универсиаде в 2017 году он вновь завоевал серебряную медаль. В 2018 году стал чемпионом Африки. 

В 2019 году принял участие в Африканских играх в Марокко, где в секторе для тройного прыжка стал чемпионом.   

29 сентября 2019 года Занго в Дохе стал бронзовым призёром чемпионата мира в тройном прыжке, показав результат — 17,66 метра и уступив победителю 26 сантиметров. Это рекорд африканского континента.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

 

Прыгуны тройным Буркина-Фасо
Чемпионы Африканских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Африки по лёгкой атлетике
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года